w mitologii greckiej:
 Kanetos – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Kanetos – syn Abasa, od którego wywodzi się lud eubejskich Abantydów, jego syn Kantos wziął udział w wyprawie Argonautów.
 Kanetos – wedle jednej z tradycji, ojciec Skirona

Przypisy

Bibliografia